Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Sparta Prague Open 2014 nastoupí šestnáct párů. Obhájkyněmi titulu byly české tenistky Barbora Záhlavová-Strýcová a Renata Voráčová, které do turnaje nezasáhly. Titul získal druhý nasazený pár Lucie Hradecká a Michaëlla Krajiceková.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Šafářová (finále)
  '''Lucie Hradecká /  Michaëlla Krajiceková (vítězky)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (semifinále)
  Petra Martićová /  Olivia Rogowská ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Los ženské čtyřhry Sparta Prague Open 2014  na stránce Mezinárodní tenisové federace

WTA Prague Open
Association Club Sparta Praha
Ženský okruh ITF 2014
Tenis v Česku v roce 2014